aport (prawo) 
 aport (pseudonauka)
 aport (tresura)